Drát může být:

 Drát – hutní podlouhlý výrobek, vyrábí se válcováním nebo tažením kovu.
 Drát (chirurgie) – dráty používané při chirurgických léčebných úkonech lidí a zvířat.
 Drát (Star Trek: Stanice Deep Space Nine) – epizoda seriálu Star Trek: Stanice Deep Space Nine

Související články 

 Drátěné lano
 Dráteník